Atwater puede hacer referencia:

 varios lugares de Estados Unidos:
 Atwater, una ciudad en el estado de California;
 Atwater, una ciudad en el estado de Minnesota;
 Atwater, un municipio en el estado de Ohio;
 Atwater, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 el Factor de Atwater o Sistema Atwater, utilizado para el cálculo de la energía disponible de los alimentos;
 Lee Atwater (1951-1991), un consultor político y un estratega estadounidense.